Саса може бити:

 Саса, биљка

или

 Саса (Македонска Каменица), насељено мјесто у општини Македонска Каменица, Северна Македонија
 Саса (Звољен), насељено мјесто у округу Звољен, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Саса (Ревуца), насељено мјесто у округу Ревуца, Банскобистрички крај, Словачка Република